

Chimica 
 PVF – polivinilfluoruro, un polimero

Codici 
 PVF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Placerville (Stati Uniti)